El término Novomijáilovski puede referirse a:

Novomijáilovski (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Novomijáilovski (Krasnoselskoye, Výgonichi, Briansk), localidad del municipio KrásnoyeKrasnosélskoye del raión de Výgonichi del óblast de Briansk, en Rusia.
Novomijáilovski (Krasnoselskoye, Výgonichi, Briansk), localidad del municipio Krasnoselskoye del raión de Výgonichi del óblast de Briansk, en Rusia.
Novomijáilovski (Jmélevskoye, Výgonichi, Briansk), localidad del municipio Jmélevskoye del raión de Výgonichi del óblast de Briansk, en Rusia.
Novomijáilovski (Komárichi, Briansk), localidad del raión de Komárichi del óblast de Briansk, en Rusia.
Novomijáilovski (Póchep, Briansk), localidad del raión de Pochep del óblast de Briansk, en Rusia.
Novomijáilovski (Krymsk, Krasnodar), localidad del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novomijáilovski (Tuapsé, Krasnodar), localidad del raión de Tuapsé del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novomijáilovski (Stávropol), localidad del krai de Stávropol, en Rusia.
Novomijáilovski (Udmurtia), localidad del república de Udmurtia, en Rusia.